Никола́й Спиридо́нов:
 Спиридонов, Николай (1938—2021) — болгарский шахматист, гроссмейстер, инженер.
 Спиридонов, Николай Андреевич (род. 1995) — российский киноактёр.
 Спиридонов, Николай Иванович (1906—1938) — юкагирский русскоязычный писатель, учёный, общественный деятель.
 Спиридонов, Николай Кириллович (1902—1976) — начальник 3-го специального отдела НКВД СССР, генерал-лейтенант.